Dzjochar Doedajev, de eerste president van Tsjetsjenië
 Grozny, De Tsjetsjeense hoofdstad die door de onafhankelijkheidsregering vernoemd is naar Dzjochar Doedajev.